Adobe může označovat:

 Adobe (stavebnictví) – cihly z nepálené hlíny, vepřovice
 Adobe Systems – americká softwarová firma a její produkty
 Adobe Photoshop – bitmapový grafický program
 Adobe After Effects – program pro tvorbu filmových efektů
 Adobe Flash Player – multimediální software
 Adobe ImageReady – pomocný program pro Adobe Photoshop (slouží k tvorbě interaktivní grafiky a animací)
 Adobe Illustrator – vektorový grafický editor
 Adobe Acrobat – program pro vytváření PDF dokumentů
 Adobe Reader – program pro prohlížení PDF dokumentů
 Adobe InDesign – program pro počítačovou sazbu knih
 Adobe Bridge – program usnadňující správu obrázků, podobně jako program Picasa od společnosti Google
 Adobe GoLive – program usnadňující tvorbu (x)html, xml, php a css dokumentů, v praxi se však osvědčil spíše konkurenční program Dreamweaver od společnosti Macromedia, kterou Adobe v roce 2006 koupilo. a další
 Adobe FreeHand – vektorový grafický editor
 Adobe Creative Cloud:
 Adobe Premiere Pro – software pro střih videí